La torre di Londra (Colonel Blood), film diretto da W.P. Lipscomb (1934)
La torre di Londra (Tower of London), film diretto da Roger Corman (1962)